Boogeyman (aussi écrit bogeyman, voire boogyman, bogyman, ou encore boogey monster) est un mot anglais signifiant croque-mitaine ; son pendant allemand est le Butzemann qui apparaît dans la chanson enfantine Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann.

Littérature  
 The Boogeyman est le titre original de la nouvelle de Stephen King Le Croque-mitaine, publiée pour la première fois en 1978 dans le recueil Danse macabre.

Cinéma et télévision 
 The Boogeyman est un film chinois Ulli Lommel en 1980.
 The Boogeyman est un court métrage américain réalisé par Jeffrey C. Schiro en 1982.
 Boogeyman II est un film américain réalisé par Bruce Starr en 1983.
 Return of the Boogeyman est un film américain réalisé par Deland Nuse en 1994.
 Boogeyman est un film américano-néo-zélandais réalisé par Stephen T. Kay en 2005.
 Boogeyman 2 est un film américain réalisé par Jeff Betancourt en 2007.
 Boogeyman 3 est un film américain réalisé par Gary Jones en 2009.
 Boogeyman est un téléfilm américain réalisé par Jeffery Scott Lando en 2012.
 The Boogeyman est un film américain prévu pour 2023.
 John Wick est surnommé « The Boogeyman » dans les films de la saga.

Divers 
 Boogeyman est le pseudonyme du catcheur professionnel américain Marty Wright.